Oviir ist der Name von

 Liisa Oviir (* 1977), estnische Politikerin
 Madis Oviir (1908–1999), estnischer Geistlicher
 Mihkel Oviir (* 1942), estnischer Jurist
 Siiri Oviir (* 1947), estnische Politikerin

Siehe auch:
 Ovir